— частный японский университет в Токио, основанный в 1971 году. В университете обучается около 8000 студентов, из которых 400 — иностранцы. Университет входит в программу Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии «Проект поддержки университетов Super Global».

История и описание

Японский Университет Сока (университет-сестра Американского Университета Сока) был основан в 1971 году Дайсаку Икэдой — почётным председателем и президентом религиозной организации Сока Гаккай Интернейшинал (SGI), относящейся к буддийской школе Нитирэн. 

Университет Сока был открыт для студентов бакалавриата в 1971 году, а аспирантура университета открылась в 1975 году. С момента основания университет закончили более 50 тыс. студентов.

Корпорацией создана непрерывная система образования Сока, начиная с детского сада и кончая высшим учебным заведением. Многие ученики приходят в университет из средней школы Сока и средней школы Кансай Сока, а также из женского колледжа Сока, которые созданы корпорацией SGI.

Учащиеся в университете могут не являться членами корпорации Сока Гаккай. Принадлежность к корпорации  не даёт приемуществ с точки зрения оценки вступительных экзаменов, обращения со студентами, оценки знаний.

«Сока» - это японский термин, означающий «создание ценности». При основании университета Дайсаку Икэда установил следующие основополагающие принципы, описывающие миссию университета:
Быть высшей школой в области  гуманистического образования.
Быть колыбелью новой культуры.

С 2010 года в университете также принят официальный девиз «Открой свой потенциал» (自分力の発見).

Образовательная философия университета была заложена , первым президентом университета Сока (тогда называвшегося Сока Кёику Гаккай, или Образовательное общество, создающее ценности), который работал директором начальной школы в Японии. Макигучи опубликовал книгу «Система педагогики созидания ценностей», основанную на его убеждении, в важности воспитания творчетской личности для достижения подлинного счастья в жизни каждого ребенка. Эту образовательную философию разделял его преемник, , который работал учителем начальной школы. Преемник Тоды, Дайсаку Икэда, описывает свою цель как осуществление мечты Макигуи и Тоды.

Японский Университет Сока развивает научно-педагогические контакты с 148 университетами из 47 стран и регионов мира, а средние школы Сока ведут дружеские обмены со школами в Австралии, Южной Корее, Новой Зеландии и др. В 1975 году во время второго визита Дайсаку Икэды в Советский Союз между Университетом Сока и Московским государственным университетом было подписано соглашение о научном сотрудничестве, которое обеспечило межуниверситетский обмен студентами, профессорами и преподавателями.

В 2001 году был открыт Американский филиал университета Сока, расположенный в Алисо-Вьехо, штата Калифорния, выдающий дипломы как бакалавриата, так и магистратуры.

Структура университета 
В состав университета входят 8 факультетов:
 Экономический факультет
 Факультет делового администрирования
 Юридический факультет
 Факультет медицинских сестёр
 Факультет науки и инженерии
 Факультет свободных искусств
 Филологический факультет
 Педагогический факультет

Почётные звания 
Университет Сока присвоил 365 почётных званий, главным образом международным деятелям в области науки и культуры. В апреле 1993 года Михаил Горбачёв посетил университет вместе со своей женой Раисой, чтобы получить почётную докторскую степень в знак признания его усилий по достижению мира во всем мире. В их честь в университете было посажено вишнёвое дерево. Роза Паркс посетила университет в 1994 году, чтобы прочитать лекцию, и в то время она была удостоена звания почётного доктора за вклад в гражданские права. Нельсон Мандела посетил университет в 1995 году, и был награждён почётной докторской степенью за свою пожизненную работу по защите прав человека. В 1996 году университет присудил  почётную докторскую степень Фиделю Кастро в знак признания его усилий по созданию образцовых систем здравоохранения и образования для народа его страны. В 2008 году степень почётного доктора была присвоена учёному в области медицинской робототехники профессору Михаилу Соколову. Одним из первых гостей Университета Сока звание его почетного доктора в 1972 году был удостоен профессор МГУ, декан Исторического факультета, Кукушкин, Юрий Степанович, за вклад в международное научное сотрудничество между университетами.

Примечания

Ссылки
Soka University of Japan (English portal)
Sōka Women's College
Сока Гаккай Интернэшнл (SGI)

Появились в 1971 году в Японии
Университеты Токио
Университет Сока

__БЕЗ_ИНДЕКСА__